M50 () — ирландская автотрасса, ведущая из Дублинского порта в Шанкилл.

Создание дороги было предложено в 1971 году в рамках Dublin Transportation Study, в 2005 году она была достроена; продолжается её обновление, существуют планы по расширению трассы.

Список съездов

Ссылки 
 Roads Act 1993 (Classification of National Roads) Order 2006 — Department of Transport
 M50 Motorway Upgrade
 Environmental Impact Statement on M50 Upgrade Scheme
Дороги Ирландии